Universidad de Palermo puede referirse a:
 La Universidad de estudios de Palermo, en Sicilia, fundada en 1806; o
 La Universidad de Palermo, universidad privada con sede en Buenos Aires.